Appignano, comune in provincia di Macerata
Appignano del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno
Appignano, frazione di Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo.